If You Swear, You'll Catch No Fish è un album degli SNFU pubblicato nel 1986.

Tracce

Note

Collegamenti esterni